Aimé Delarue (1857-1914), architecte amiénois ; 
 Cécile Delarue, journaliste de télévisions française ;
 Christelle Delarue (1982-), publicitaire militante et cheffe d'entreprise française ;
 Claude Delarue (1944-), dramaturge, romancier et essayiste suisse de langue française ;
 Fernand Delarue, essayiste français ;
 François Delarue (1788-1842), médecin français ;
 François Delarue (1976-), mathématicien français ;
 Gabriel Delarue (1846-1905), député de l'Allier, maire de Gannat ;
 Gabriel Delarue, officier général français, mort pour la France en 1915 ; 
 Jacques Delarue (1919-2014), écrivain français ;
 Jacques Delarue (1914-1983), évêque français, premier évêque du diocèse de Nanterre ;
 Jacques Delarue (1901-1971), médecin français, dernier titulaire de la chaire d'anatomie pathologique de Paris ;
 Jean-Claude Delarue (1939-), homme politique français, père de Jean-Luc Delarue ;
 Jean-Luc Delarue (1964-2012), animateur de télévision et producteur français, fils de Jean-Claude Delarue ;
 Jean-Marie Delarue (1945-), haut fonctionnaire français ;
 Louis-Félix Delarue (1730-1777), dessinateur, sculpteur français ;
 Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945), écrivain français ;
 Maurice Delarue (1919-2013), journaliste français ;
 Paul Delarue (1889-1956), auteur folkloriste français ;
 Philippe Delarue (1966-), producteur de cinéma français, frère de Jean-Luc Delarue ;
 Pierre Delarue-Nouvellière (1889-1973), peintre, photographe et illustrateur français ;
 Pierre-Félix Delarue, (1795-1873), architecte français ;
 René-Émile Delarue (-1905), connu sous le pseudonyme de René de Saint-Prest, chansonnier et dramaturge français ;
 Tita Delarue (né Hervé Delarue, 1982-), producteur de musique français ;
 Xavier Delarue (1977-), joueur de basket français.

Notes et références 

Patronyme français